Tv-Resistori — финская инди-рок-группа из Турку. Группа была основана в 1996 году в Наантали. Свой первый сингл — Petit Pianista группа выпустила в 2001 году. Первый альбом — Intiaanidisko группа выпустила в 2004 году на финском лейбле Fonal Records.

Участники 

 Yrjö Saarinen — аккордеон, вокал, гитара
 Päivi Kankaro — аккордеон, вокал
 Tomi Helomaa — гитара
 Aleksi Salo — ударные
 Martti Viljanen — бас-гитара

Дискография

Альбомы 
 Intiaanidisko — 2004, Fonal Records
 Serkut rakastaa paremmin — 2006, Fonal Records

Синглы и EP 
 Petit Pianista — 2001
 Melodi Melodika — 2003

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Fonal Records

Рок-группы Финляндии